Санниковское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Тюменская область
 Санниковское сельское поселение — входит в Тобольский район

Хабаровский край 
 Санниковское сельское поселение — входит в Ульчский район